Bangor může být:

Spojené království 
 Bangor (Wales)
 Bangor (Severní Irsko)

Spojené státy americké 
 Bangor (Alabama)
 Bangor (Kalifornie)
 Bangor (Iowa)
 Bangor (Maine)
 Bangor (Michigan)
 Bangor (New York)
 Bangor (Pensylvánie)
 Bangor (Wisconsin)

Francie 
 Bangor (Morbihan)